Болгария принимала участие в двух Европейских играх с момента их основания в 2015 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Европейских играх

См. также 
 Болгария на Олимпийских играх

Болгария на Европейских играх